Amerikai Egyesült Államok
 Marshland (Nevada)
 Marshland (Oregon)
 Marshland (Wisconsin)